Lake Killarney ist der Name folgender Seen:

auf den Bahamas:
 Lake Killarney (Bahamas), auf der Insel New Providence

in Kanada:
 Lake Killarney (Kanada) mit gleichnamiger Ansiedlung in der Provinz Nova Scotia

in Neuseeland:
 Lake Killarney (Neuseeland), in der Region Tasman

in den Vereinigten Staaten:
 Lake Killarney (Alaska), im Fairbanks North Star Borough 
 Lake Killarney (Florida), im Orange County 
 Lake Killarney (Illinois), im McHenry County 
 Lake Killarney (Missouri), Stausee im Iron County
 Lake Killarney (Washington), im King County 

Siehe auch:
 Killarney Lake